Чёрт:

 Чёрт — злой дух.
 Черт — муниципалитет в Испании.
 «Чёрт» — российский фильм ужасов.
 Илья Чёрт (род. 1972) — российский поэт и музыкант.
 «Чёрт» () — разновидность ликёра, крепкая настойка, загущённая сахарным сиропом с крахмалом.
 Чёрт () — персонаж вымышленной Вселенной Трансформеров.
 Чёрт морской (Европейский удильщик) — хищная рыба отряда удильщикообразных.

См. также

Примечания